Firssowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jelena Olegowna Firssowa (geb. 1950), russische Komponistin
 Vera Firssowa (geb. 1918), russische Opernsängerin (Sopran)